Debut pode se referir a:

Álbum début - um primeiro álbum de um arista
Debut - primeiro álbum solo da cantora islandesa Björk
Debut - álbum da cantora austríaca Zoë Straub

Debut também pode se referir a:
Uma apresentação formal de uma debutante para a sociedade em algumas culturas, muitas vezes, a uma roda de dança ou eventos semelhantes.

Desambiguação